Анкілозаврові (Ankylosauridae) — родина птахотазових динозаврів. Родина існувала протягом крейдяного періоду, 132-66 млн років тому.

Опис 

Це були масивні, неповороткі, рослиноїдні динозаври, пересувались на чотирьох кінцівках. Їхнє тіло було покрите панциром з кісткових пластин або шипів. На кінці хвоста розміщувалась масивна булава або довжелезні шипи. На відміну від нодозаврів, анкілозаври не мали на спині великих колючок, вони розміщувались на кісткових пластинах по боках тіла. Види з булавоподібними хвостами мали слабший панцир на тілі.

Класифікація 
Роди:

 Родина Ankylosauridae
 Aletopelta:
 Cedarpelta
 Gobisaurus
 Liaoningosaurus
 Minmi
 Shamosaurus
 Підродина Ankylosaurinae
 Ahshislepelta
 Ankylosaurus
 Anodontosaurus
 Crichtonsaurus
 Dyoplosaurus
 Euoplocephalus
 Minotaurasaurus
 Nodocephalosaurus
 Oohkotokia
 Pinacosaurus
 Saichania
 Scolosaurus
 Shanxia
 Talarurus
 Tarchia
 Tianzhenosaurus
 Tsagantegia
 Zhongyuansaurus
 Zuul

Філогенія 
Філогенічна кладограма запропонована у 2011 році.

Часова лінія родів

Примітки 

Щитоносні
Родини динозаврів